Keswick ist der Name mehrerer 

Orte in England:
 Keswick (Cumbria)
 Keswick (North Norfolk)
 Keswick (South Norfolk)

in Australien:
 Keswick (South Australia)

in Kanada:
 Keswick (New Brunswick)
 Keswick (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Keswick (Iowa)
 Keswick (Kalifornien)
 Keswick (Michigan)
 Keswick (Virginia)
 Keswick Grove (New Jersey)
 Keswick (Baltimore), Stadtteil von Baltimore, Maryland

Keswick ist der Familienname von:
 Chips Keswick (* 1940), englischer Unternehmer und Vorstandsvorsitzender des Premier-League-Klubs FC Arsenal